Glogowski ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Glogowski (* 1943), deutscher Politiker (SPD)
 Hermann Glogowski (* 1956), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Głogowski